La Vipère noire est le titre de plusieurs œuvres :
 La Vipère noire, film réalisé par David Wark Griffith en 1908 ;
 La Vipère noire, série télévisée créée par Richard Curtis et Rowan Atkinson, diffusée à partir de 1983.

Voir aussi 
 , titre original en anglais de la série

Homonymie de titre